Zhu Fang (* 2. Oktober 1976 in Peking) ist eine spanische Tischtennisspielerin chinesischer Abstammung.

Für China nahm Zhu Fang an den Individualwettbewerben der Weltmeisterschaften 1995 und 1997 teil. Dabei erreichte sie 1995 im Einzel und 1997 im Doppel das Achtelfinale. Anfang der 2000er nahm sie die spanische Staatsbürgerschaft an und vertrat Spanien ab 2007 auch international, so bei der WM 2007 und 2008, bei der Europameisterschaft 2008 und bei den Olympischen Spielen 2008. 

2003 wechselte sie vom spanischen Verein Tenis de Mesa Club de la Zubia in die deutsche Bundesliga zum TV Busenbach.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (Spanien)
Olympiateilnehmer (Spanien)
Chinese
Spanier
Geboren 1976
Frau